Freyer ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Freyer (* 1934), deutscher Regisseur
 Andreas Freyer (* 1953), deutscher Bildhauer
 Brigitte Freyer-Schauenburg (1938–2020), deutsche Klassische Archäologin
 Christian Friedrich Freyer (1794–1885), deutscher Entomologe des 19. Jahrhunderts
 Claudius Freyer (* 1962), deutscher Schauspieler
 Erich Freyer (1855–1935), preußischer Offizier
 Erwin Freyer (1914–1992), deutscher Generalmajor
 Hans Freyer (1887–1969), deutscher Soziologe und Philosoph
 Hans Martin Freyer (1909–1975), deutscher Maler, Designer und Gebrauchsgrafiker
 Heinrich Freyer (1802–1866), österreichischer Naturwissenschaftler
 Hieronymus Freyer (1675–1747), deutscher Pädagoge und Historiker
 Ilona Freyer (1943–1984), deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin
 Ingo Freyer (* 1971), deutscher Basketballspieler und -trainer
 Joachim Freyer (1908–1998), deutscher Generalmajor der Bundeswehr
 Johann Gottlieb Freyer (1811–1909), deutscher Lehrer und Autor 
 Johannes-Baptist Freyer OFM (* 1953), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Karl August Freyer (1801–1883), deutsch-polnischer Organist und Komponist der Kirchenmusik
 Kurt Freyer (1885–1973), deutsch-israelischer Kunsthistoriker und Antiquar
 Martin Freyer (* 1995), namibischer Straßenradrennfahrer
 Paul Herbert Freyer (1920–1983), deutscher Schriftsteller und Dramaturg
 Peter Johnston Freyer (1851–1921), irischer Chirurg
 Roland Freyer (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Freyer (1886–1961), österreichischer Schuhmachermeister und Politiker
 Sigismund Freyer (1881–1944), deutscher Springreiter und Offizier
 Susanne Freyer-Mathes (* 1964), deutsche Filmproduzentin

 Timothy Freyer (* 1963), US-amerikanischer Geistlicher, Weihbischof in Orange in California
 Yvonne-Ruth Freyer (1921–2014), deutsche Journalistin, siehe Yvonne-Ruth Killmer

Siehe auch:
 Freyer Ensemble
 Sammlung Achim Freyer, private Kunstsammlung 
 Freier
 Friar
 Freyr